Новогригорівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Новогригорівська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район
 Новогригорівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Новогригорівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Новогригорівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Новогригорівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новогригорівська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район